Kommende Mergentheim steht für folgende Kommenden in der Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg:

 Deutschordenskommende Mergentheim
 Johanniterkommende Mergentheim

Siehe auch:
 Kloster Mergentheim